Paul-Ersilian Roșca (n. 3 iulie 1986, Bistrița) este un teolog, istoric și scriitor român.

Studii și carieră 

A absolvit Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița în anul 2005. A urmat și absolvit cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Teologie Pastorală (promoția 2009) cu teza de licență ,,Tănase Todoran martir al neamului și Bisericii noastre“ precum și cele ale Facultății de Istorie și Filosofie, specializarea Istorie (promoția 2011) în cadrul aceleiași universități, susținând o teză intitulată ,,Reflecții teologice asupra secularizării în Transilvania în prima parte a secolului XX”. A urmat și absolvit de asemenea cursurile de Master ale Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea ,,Ortodoxie românească și viață liturgică”, promoția 2011. Actualmente este preparator universitar pentru disciplinele Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Paleografie și  doctorand în cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca unde sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru pregătește o teză despre Raporturile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Pe parcursul studiilor liceale a participat la numeroase olimpiade și concursuri școlare remarcându-se prin rezultatele obținute. A primit ca recunoaștere a rezultatelor excepționale Bursa de Merit din partea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud între anii 2005-2011. În perioada studiilor universitate a participat la o serie de simpozioane și sesiuni de comunicări, obținând în anul universitar 2008-2009 Bursa de Performanță Științifică din partea Universității ,, Babeș-Bolyai” Cluj Napoca. Bursier al Fundației ,,Mitropolitul Bartolomeu" în anul universitar 2011-2012. Participant și absolvent al edițiilor a VI-a (2003) și a VII-a (2004) a Școlii de Vara de la Sighet, pe probleme de comunism și studiul acestuia, organizată de Academia Civică și Fundația Konrad Adenauer. La ediția a VI-a a obținut Marele premiu ,,Gheorghe Arvunescu” iar la ediția a VII- a a obtinut Premiul I la secțiunea Sociologie, inițiată de doamna Stela Rusu (KOLN). În anul 2008 a publicat teza de licență susținută la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, rezultând volumul Tănase Todoran martir al neamului și Bisericii noastre, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-757-125-0.

Premii literare 

A participat la numeroase festivaluri și concursuri literare din străinătate obținând o serie de premii și distincții:

● Locul III și premiul ,,Maria” la Concursul Național de Cultură și Creație ,,Iulia Hașdeu” Chișinău 2004 cu eseul ,,Tânăr și neliniștit între panslavism și Europa”.

● Premiul I (secțiunea proză) și Premiul de Excelență ,, Ion Faiter” la concursul de creație literară ,, Aripi de Dor” , ediția a IV-a, Medgidia, 2009.

● Premiul I (secțiunea proză) la Concursul de Creație ,,Dumitru Mitrana”,ediția a V-a, Călimănești, 2009.

● Premiul Societății Scriitorilor ,,Costache Negri”, Premiul pentru promovarea poeziei creștine, Premiul Revistei ,, Dunărea de Jos”, Premiul Cenaclului literar ,,Calistrat Hogaș”-Tecuci, Diploma de onoare ,,Tecuciul Literar Artistic”, la Festivalul Național de Poezie ,,Costache Conachi”, ediția a XVII-a, Tecuci, 2009.

● Premiul ,, Mircea Horia Simionescu” al Societății Scriitorilor Târgovișteni, (secțiunea proză) la Concursul Național de Literatură ,, Moștenirea Văcăreștilor”, ediția a XXXXI-a, Târgoviște, 2009.

● Premiul II și Premiul Revistei ,, Convorbiri Literare”, la Concursul Național de Proză ,, Liviu Rebreanu”, ediția a XXVII-a, Bistrița, 2009.

●  Premiul Special II, la Concursul Național de Proză ,,Alexandru Odobescu”, ediția a XXIX-a, Călărași, 2009.

●  Premiul II și Premiul Revistei ,, Citadela” Satu Mare, (secțiunea proză) la Festivalul Național de Literatură ,, Eusebiu Camilar – Magda Isanos”, ediția a XV-a, Suceava-Udești, 2010.

●  Mențiunea a –II-a, la Concursul Național de Proză Scurtă ,, Radu Rosetti”, ediția a XII-a, Onești, 2010.

● Premiul II , la Concursul Național de Proză ,, Liviu Rebreanu”, ediția a XXVIII-a, Bistrița, 2010.

● Mențiune, la Concursul Național de Creație Literară ,, Pavel Dan”, ediția a – XIII-a, Timișoara, 2010.

● Mențiune, la Concursul Național de Proză ,, Mihail Sadoveanu”, ediția I, Iași, 2010.

● Premiul Revistei ,, Cenaclul de la Păltiniș”, la Concursul Național de Literatură ,,Student Creation”, ediția a II-a, Sibiu, 2010.

● Premiul de merit (Merit prize), la ,,Naji Naaman’s Literary Prizes 2011”, Liban, 2011.

● Premiul II și Premiul Revistei ,,Sud", la Concursul Național de Proză ,,Marin Preda", ediția a XII-a, Alexandria/Siliștea Gumești, 2011.

● Mențiune, la Concursul Literar ,,Visul”, ediția a VI-a, Orăștie, 2011.

● Mențiune specială, la Concursul Internațional de Proză pentru românii din întreaga lume ,,Starpress 2012”, ediția I, 2012.

● Premiul III, la Concursul de Literatură Română ,,Conexiuni” din cadrul Festivalului Național de Teatru Profesionist ,,Liviu Rebreanu”, ediția a VIII-a, Bistrița, 2012.

● Premiul III, la Festivalul Național de Literatură ,,Vasile Lucaciu”, ediția a XVIII-a, Cicârlău, 2012.

● Premiul I, la Concursul de Creație Literară „Festivalul Usturoiului în Ținutul Contelui Dracula”, ediția I, Piatra Fântânele (Bistrița-Năsăud), 2014.

Premii și distincții 
  
A primit de cinci ori consecutiv, în anii 2008, 2009,2010, 2011 și 2012, Premiul Municipiului Bistrița pentru Cultură

Diplomă de Onoare – din partea Primăriei Orașului Năsăud cu ocazia celei de-a X-a ediții a ,,Zilelor Năsăudului” 2011.

Diplomă de Merit – din partea ASTRA Despărțământul Năsăud – 2014.

Diplomă de Merit și Recunoștință – din partea ASTRA Despărțământul     Năsăud, cu ocazia împlinirii unui sfert de veac de la reluarea activității     ASTRA Năsăud – 2015.

Membru al 
  
●  ,,ASTRA”  Despărțământul Năsăud, Secretar al cercului de Știință și Pedagogie.

●  Membru de onoare al Maison Naaman pour la Culture Liban.

Publicații 
  
A publicat volumul Tănase Todoran martir al neamului și Bisericii noastre, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008.

A publicat numeroase studii și articole în volume colective și reviste de specialitate:

● The Concilium II Vatican and the beginning of the dialogue between the Romanian Orthodox Church and the Roman Catholic Church, în vol. colectiv: ,,Integrarea europeană și valorile Bisericii” (coordonatori Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Dacian But-Căpușan), Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2011.

● Sfântul Atanasie Todoran: între personajul istoric și legendă, în vol. ,,ASOCIAȚIUNEA ASTRA REDIVIVA. Sesiune internațională (2010; Năsăud). Realități și obiective astriste naționale și europene în context internațional: sesiune internațională de comunicări Năsăud, 8-10 octombrie 2010” (coordonator Ioan Seni), Editura Asociațiunii ASTRA, Sibiu, 2012.

● The relationship between the Romanian Orthodox Church and the Royal House of Romania during the interwar period. Byzantine tradition versus western values, în vol. ,,Religion & Politics. The Church-State relationship: from Constantine the Great to post-Maastricht Europe”, proceedings of 12th International Symposium on Science, Theology and Arts (edited by Dumitru A. Vanca, Mark Cherry, Alin Albu), Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2013 (supplement of Altarul Reîntregirii Journal - BDI indexed CEEOL and Index Copernicus).

● The Perspectives of the Monarchy in Interwar Romania: From the Constitutional Monarchy to Right-Wing Totalitarianism, în vol. „Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century” Vol. II (edited by Antonello Biagini and Giovanna Motta), Cambridge Scholars Publishing, 2014.

● Sensuri și perspective teoretice ale guvernării patriarhului Miron Cristea. Naționalism și credință sub Carol al II-lea, în vol. „Trecutul mai aproape de noi: Omagiu Profesorului Gheorghe Marinescu la 70 de ani” (Coordonatori: Alexandru Gavrilaș, Dan Lucian Vaida, Adrian Onofreiu, George G. Marinescu), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2015.

● Comunismul românesc și aflarea adevărului, în ,,Virtus romana rediviva” (VRR), nr. 8, Cluj-Napoca, 2004.

● Tânăr și neliniștit între panslavism și Europa , în ,,Clipa Siderală”, Nr. 6, Chișinău, 2004.

● Corupția și țările postcomuniste, în ,,Virtus romana rediviva”(VRR), nr. 10, Cluj-Napoca, 2006.

● Noi opinii despre Tănase Todoran, în ,,Virtus romana rediviva”(VRR), nr. 11, Cluj-Napoca, 2007-2008.

● Tănase Todoran, o expresie a iubirii de neam, în ,,Anuarul Asociației Profesorilor de istorie din România”(APIR-BN), filiala Bistrița-Năsăud, nr.3, Bistrița, 2008.

● Mucenicia lui Tănase Todoran, în ,,Lumea Credinței”, Nr. 8 (61), An VI, august, 2008.

● Un an de la canonizarea Sf. Atanasie Todoran din Bichigiu, în ,,Renașterea”, Nr. 5, An XX (serie nouă) , mai, 2009.

● Modernitate și secularizare sau despre contemporaneitatea epistemologiilor lui Descartes și Bacon în societatea actuală, în ,,Arhiva Someșană”, seria a III-a, nr IX/2010, Cluj-Napoca, 2011.

● Conflictul dintre Religie și Știință – mit sau realitate? Imaginea conflictului în secolul XX într-un studiu istorico-teologic, în ,,Arhiva Someșană”, seria a III-a, nr X, Năsăud, 2011.

● Fenomenul secularizării. Despre drama spiritului uman în societatea modernă, în ,,Arhiva Someșană”, seria a III-a, nr XI, Năsăud, 2012.

● Năsăudul - scurt excurs asupra unor episoade monarhice, în ,,Studii și Cercetări Etnoculturale”, nr 18, Bistrița, 2013.

● Relația dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României în perioada interbelică. Tradiția bizantină versus valorile occidentale, în ,,Arhiva Someșană”, seria a III-a, nr XII, Năsăud, 2013.

● Spovedanie și Euharistie. Convertirea Reginei Maria a României la Ortodoxie, în ,,Arhiva Someșană”, seria a III-a, nr XIII, Năsăud, 2014.

● Școala de sociologie a lui Dimitrie Gusti în serviciul Regelui. O încercare de inginerie socială în România interbelică, în „Tabor”, an IX, nr. 11, Cluj-Napoca, noiembrie – 2015.

● Pagini memorabile de istorie transilvană. Discursurile prilejuite de sfințirea Catedralei Episcopale din Cluj, ctitorie a Episcopului Nicolae Ivan, în „Tabor”, an X, nr. 2, Cluj-Napoca, februarie – 2016.

● Ioan Lupaș și monarhia. Momente regale în viața unui săliștean, în „Tabor”, an XI, nr. 7, Cluj-Napoca, iulie – 2017.

Apariții în antologii de proză și poezie precum și într-o serie de reviste culturale:

● Drumul oaselor, în ,,Metamorfoze”,  Nr. 101, Iunie-Iulie, Medgidia, 2009.

● Maestre…, în ,,Almanah Cultural -2010-“ , editat de Asociația Culturară ,,Agatha Grigorescu Bacovia” și revista ,,Fereastra”, Mizil, 2010.

● Un Guarneri negru, în ,,Caiete Udeștene”, Ed. Lidana, Suceava, 2010.

● Maestre..., în ,,Antologia ediției a treia (2009) a Concursului Național de Literatură Agatha Grigorescu Bacovia” , Mizil, 2010.

● Sejur la Zarca, în ,,Joc de-a Identitatea - antologie Pavel Dan concurs 2010”, Ed. Brumar, Timisoara, 2010.

● Sejur la Zarca, în ,,Antologia laureaților Concursului Național de Proză ,,Mihail Sadoveanu” – ediția I- Iași 2010”, Ed. Junimea, Iași, 2010.

● Alchimie, Istorie, Iubirea, Pustnicul, în ,,Poem(s)craft- (Poeți la castel)”, Ed. Centrului Cultural ,,Dunărea de Jos”, Galați, 2010.

● Un Guarneri negru, în ,,Mesagerul literar și artistic” nr 1 (144), anul V (XII), ianuarie 2011, Bistrița.

● Drumul oaselor, în ,,Scriitori în devenire” vol. VI, antologia Concursului Național de Proză ,, Alexandru Odobescu” ediția a XXIX-a, Ed. Alas, Călărași, 2010.

● Un Guarneri negru, în ,,Creație Literară Studențească”, antologia Concursului Național de literatură ,,Student Creation” ediția a II-a”, Ed. Techno Media, Sibiu, 2011.

● Sejur la Zarca, în ,,Mișcarea Literară”, Anul X, nr. 1 (37), Bistrița, 2011.

● Gând de Albinos( Albino’s though), în ,,Naji Naaman’s Literary Prizes 2011 Yearbook”, FCG fondation naji naaman pour la culture gratuite, Liban, 2011.

● Un Guarneri negru, în ,,Bucureștiul literar și artistic”, Anul I, nr 2, București, 2011.

● Un Guarneri negru, Sejur la Zarca, în ,,CONCURSUL NAȚIONAL DE PROZĂ ,,MARIN PREDA”, Ediția a XII-a, 2011. Caietul Premianților”, Ed. Aius, Craiova, 2011.

● Gând de Albinos, în Cartea Concursului de Proză Scurtă ,,Peregrinări”, Centrul de Excelență în Promovarea Creativității Românești, Dublin, 2012.

● Pași printre micii trandafiri roșii, în „Bistrițeanul”, Bistrița, 29 august 2014.

● Divinitate; Plecare; Visare; Negură; Insomnie; Singurătate, (grupaj Haiku), în ,,Mișcarea Literară”, Anul XIV, nr. 2 (54), Bistrița, 2015.

● Poarta maturității, în Antologia literar-artistică Napoca Nova „Alburii sclipiri de stele”, Nr. 13, Ed. Napoca Nova, Cluj-Napoca, 2017.

● Bilet spre o altă lume, în Antologia literar-artistică Napoca Nova „Nesaț rotunjit în pârgă”, Nr. 15-16, Ed. Napoca Nova, Cluj-Napoca, 2017.

● Albastru de cobalt, în Volumul de proză scurtă Peregrinări (ediție electronică), Itaca Organization, Dublin, 2017.

Note

Referințe 
 http://www.renasterea-cluj.ro/cuprins.php?isbn=5-2009
 http://www.monitorulsv.ro/Cultural-local/2010-05-17/Laureatii-Festivalului-National-de-Literatura-Eusebiu-Camilar-Magda-Isanos
 Paul Roșca, tânărul care a reușit să contureze portetul unui sfânt, 4 februarie 2010, Adevărul
 http://www.rasunetul.ro/asteptarea-sarbatorilor
 http://www.ziare.com/bistrita/articole/intelectuali+romani+scriitor
 http://www.targoviste.light-soft.ro/mostenire.html 
 http://www.scribd.com/doc/42893016/Vatra-veche-11-2010-BT
 http://www.referate-ok.com/ok/tanase_tudoran.html
 http://www.calarasi.djc.ro/DocumenteDownload.aspx?ID=3952 
 http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=2629efbf-a35d-43c3-9aaa-fb1a9385e025&articleId=0ca7314d-0f19-4599-bf0a-20e15d0d8dc4 
 Paul Roșca Ersilian l-a impresionat pe „Cărtărescu al Libanului“, 27 septembrie 2011, Adevărul
 http://rasunetul.ro/bistriteanul-paul-ersilian-rosca-premiat-la-concursul-marin-preda
 Tănase Tudoran

Teologi români
Istorici români
Scriitori români